Appleby puede referirse a:

 Appleby (Lincolnshire), (North Lincolnshire), Inglaterra
 Appleby (Texas), Estados Unidos
 Appleby-in-Westmorland, Cumbria, Inglaterra
 Appleby Parva, Leicestershire, Inglaterra
 Appleby Magna, Leicestershire, Inglaterra

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Jim Appleby
 Kim Appleby
 Melanie Appleby
 Shiri Appleby